Il Campionato indonesiano di scacchi si svolge in Indonesia dal 1953 per determinare il campione nazionale di scacchi. Dal 1978 si svolge parallelamente anche il campionato femminile.

È organizzato dalla "Persatuan Catur Seluruh Indonesia" (PERCASI), la Federazione degli scacchi indonesiana.

Albo dei vincitori 

{| class="sortable wikitable"
|+ Campionato open 
! !! Anno !! Città !! Vincitore 
|-
|   1  || 1953    || Surakarta || Arovah Bachtiar
|-
|   2  || 1954    || Tegal|| Baris Hutagalung
|-
|   3  || 1955    || Jakarta ||Baris Hutagalung
|-
|   4  || 1956    || Magelang  || Abubakar Baswedan
|-
|   5  || 1958    || Malang || - non terminato 
|-
|   6  || 1960    || Medan  ||Baris Hutagalung
|-
|   7  || 1962    || Jakarta ||Arovah Bachtiar
|-
|   8  ||1964|| Jakarta || Ong Yok Hwa
|-
|   9  || 1967    || Jakarta   ||Arovah Bachtiar
|-
| 10 || 1969    || Banjarmasin || Ardiansyah  
|-
| 11 || 1970    || Jakarta   || Ardiansyah
|-
| 12 || 1971    || Padang  ||Arovah Bachtiar
|-
| 13 || 1972    || Jakarta  || Jacobus Sampouw
|-
| 14 || 1973    || Denpasar  || Johny Suwuh
|-
| 15 || 1974    || Malang || Ardiansyah
|-
| 16 || 1975    || Medan   || Herman Suradiradja
|-
| 17 || 1976    || Jakarta  ||Ardiansyah
|-
| 18 || 1978    || Yogyakarta || Edhi Handoko
|-
| 19 ||1979|| Cipayung  ||Edhi Handoko
|-
| 20 || 1980    || Salatiga || Sutan Aritonang
|-
| 21 || 1982    || Bandung   || Utut Adianto
|-
| 22 || 1984    || Jakarta   ||Edhi Handoko
|-
| 23 || 1986    || Mataram || Salor Sitanggang
|-
| 24 || 1987    || Palu || Cerdas Barus
|-
| 25 || 1988    || Salatiga  || Ardiansyah
|-
| 26 || 1990    || Banjarmasin || Nasib Ginting
|-
| 27 || 1991    || Ujung Pandang ||Edhi Handoko
|-
| 28 || 1992    || Jakarta  ||Utut Adianto
|- 
| 29 || 1993    || Bandung  ||Salor Sitanggang
|-
| 30 || 1994    || Yogyakarta  ||Nasib Ginting
|- 
| 31 || 1995    || Palangkaraya || Awam Wahono
|-
| 32 || 1997    || Banda Aceh|| Suyud Hartoyo
|-
| 33 || 1999    || Bekasi||Cerdas Barus
|-
| 34 || 2001    || Denpasar  || Irwanto Sadikin
|-
| 35 || 2002    || Palembang  ||Cerdas Barus
|-
| 36 || 2003    || Semarang  || Junaid Pamungkas
|-
| 37 || 2005    || Tarakan ||Irwanto Sadikin
|-
| 38 || 2006    || Batam  || Susanto Megaranto
|-
| 39 || 2007    || Surabaya  ||Susanto Megaranto
|-
| 40 || 2009    || Palangkaraya ||Susanto Megaranto
|-
| 41 || 2010    || Manado ||Susanto Megaranto
|-
| 42 || 2011    || Palembang  ||Salor Sitanggang
|-
| 43 || 2013    || Jakarta || Pitra Andika
|-
| 44 || 2014    || Makassar || Tirta Chandra Purnama
|-
| 45 || 2015    || Jakarta || Sean W. Cuhendi
|-
| 46 ||  2017   ||  Bogor || Novendra Priasmoro
|-
| 47 || 2018    ||   Banda Aceh || Mochamad Agus
|-
| 48 ||  2019   ||    Ambon || Muhammad Kurniawan
|}

Note

Collegamenti esterni
  Sito ufficiale della PERCASI
  Vincitori del campionato indonesiano  

Indonesia